Пьявицы () — род жуков из подсемейства трещалок семейства листоедов.

Распространение 
На территории России  встречаются девять видов.

Описание 
Темя шире длины, его передний угол тупой. Переднеспинка обычно с перетяжкой у основания.

Экология 
Имаго и их личинки питаются листьями злаков, образуют узкие полосы

Систематика 
Некоторые виды этого рода:

Ссылки 
 Список препаратов зарегистрированных в РФ на пьявицы
Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Трещалки
Роды жесткокрылых